Ура́льский переу́лок — название переулков в разных населённых пунктах Российской Федерации.

 Уральский переулок — переулок в Брянске; 
 Уральский переулок — переулок в Верх-Нейвинске;
 Уральский переулок — переулок в Сестрорецке (Санкт-Петербург);
 Уральский переулок — переулок в Томске.